Newburgh kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Newburgh (Indiana)
Newburgh (Lancashire)
Newburgh (New York)
Newburgh (Schotland)